Horvátország
 Cerina, falu Csázma községben, Belovár-Bilogora megyében

 Szlovénia
Cerina, falu Brežice községben, Posavska régióban